Денис Николаевич Макаров (3 августа 1983, Воскресенск) — российский хоккеист, защитник, воспитанник  воскресенского хоккея. Чемпион Казахстана в сезоне 2015/2016 в составе клуба «Бейбарыс» из Атырау. В настоящее время является игроком хоккейного клуба «Днепр», выступающего в Украинской хоккейной лиге.

Карьера 
Воспитанник хоккейной школы воскресенского «Химика», в нём же начал свою профессиональную карьеру.

Статистика выступлений 
По состоянию на 7 января 2014 года
                                         --- Регулярный сезон---      ---- Плей-офф ----

Сезон   Команда                       Лига     И   Г   ГП    О   Штр    И   Г   ГП О Штр
---------------------------------------------------------------------------------------
2000-01   Химик (Воскресенск)          ВЛ      39  0    2    2   28     -   -   -  -  -
2001-02   Химик-2 (Воскресенск)        МЛ      3   1	1    2	 10     -   -   -  -  -
          Химик (Воскресенск)          ВЛ      53  2    1    5   91     -   -   -  -  -
2002-03   Химик (Воскресенск)          ВЛ      39  0    1    1   47     -   -   -  -  -
2003-04   ТХК (Тверь)                  ВЛ      14  0    3    3   37     -   -   -  -  -
2004-05   Кристалл (Электросталь)      ВЛ      45  9    5    14  74     -   -   -  -  -
          Химик (Воскресенск)          ВЛ      1   0    0    0   0      -   -   -  -  -
2005-06   Северсталь (Череповец)       РСЛ     36  0    1    1   70     -   -   -  -  -
2006-07   Северсталь (Череповец)       РСЛ     19  0    3    3   47     -   -   -  -  -
          Химик (Воскресенск)          ВЛ      3   0    0    0   2      -   -   -  -  -
2007-08   Лада (Тольятти)              РСЛ     56  1    9    10  60     -   -   -  -  -
2008-09   Лада (Тольятти)              КХЛ     54  3    6    9   50     5   2   0  2  2
2009-10   Лада (Тольятти)              КХЛ     55  4    4    8   34     -   -   -  -  -
2010-11   Спартак (Москва)             КХЛ     35  2    8    10  73     3   0   0  0  0
2011-12   Спартак (Москва)             КХЛ     47  1    6    7   58     -   -   -  -  -
2012-13   Автомобилист (Екатеринбург)  КХЛ     23  0    2    2   12     -   -   -  -  -
          Буран (Воронеж)              ВХЛ     14  2    3    5   8      14  2   1  3  8
2013-14   Буран (Воронеж)              ВХЛ     32  3    6    9   91     -   -   -  -  -
---------------------------------------------------------------------------------------

Ссылки 
 
 
 Профиль на официальном сайте ВХЛ
 Карточка Денис Макаров 2010-11 на официальном сайте КХЛ

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК ТХК
Игроки ХК «Кристалл» Электросталь
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Буран»